Skum har flere betydninger:
 Skum – mange, små, sammenhængende bobler.
 SKUM – internetcommunity for unge.
 Skum (tv-serie) – amerikansk sitcom.